Fulvio Zugaro – generale italiano
 Giuseppe Zugaro De Matteis – politico italiano